Le tournoi de squash Apawamis Open 2006 est l'édition 2006 du Apawamis Open qui se déroule du  au  à Rye (New York). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 35 et il est doté de  de prix. Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Vanessa Atkinson remporte la finale face à la championne du monde Nicol David.

Têtes de série

Tableau

Références 

2006
Squash en 2006
Sport dans l'État de New York en 2006
Sport en février 2006